Bages (Spania)
 Bages, Aude
 Bages, Pyrénées-Orientales